Žižma kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zjyzjma, vattendrag,

Litauen 

 Žižma (vattendrag i Litauen), 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar